Franciaország
Péré, település Charente-Maritime megyében
Péré, település Hautes-Pyrénées megyében